Elisa Caucci – calciatrice italiana
 Paolo Caucci von Saucken – storico e saggista italiano